Eposy pisane oktawą – grupa utworów epickich, wyróżniających się użyciem oktawy, czyli strofy ośmiowersowej rymowanej abababcc. Oktawa była jedną z najwyżej cenionych form poezji europejskiej, a napisane nią utwory pretendowały do miana arcydzieł

W poniższym zestawieniu uwzględniono zarówno klasyczne eposy, jak i poematy heroikomiczne, będące ich parodią, poematy dygresyjne i wiersze choćby krótkie, liryczne, ale odwołujące się do wielkiej epiki tak w zakresie formy, jak i treści. Wszystkie obserwacje oparte są na wiarygodnych źródłach, czyli na wydaniach utworów i opracowaniach wersologów, w tym przede wszystkim Zdzisławy Kopczyńskiej i Lucylli Pszczołowskiej.

 Giovanni Boccaccio, Tezeida
 Matteo Maria Boiardo, Orland zakochany
 Luigi Pulci, Morgante
 Angelo Poliziano, Strofy na turniej wspaniałego Juliana Medyceusza
 Ludovico Ariosto, Orland szalony (Piotr Kochanowski)
 Torquato Tasso, Jerozolima wyzwolona (Piotr Kochanowski)
 Pietro Aretino, Angelika
 Pietro Aretino, Orlandino
 Pietro Aretino, Astolfeida
 Luigi Tansillo, Zbieracz winogron
 Alessandro Tassoni, Wiadro porwane
 Giambattista Marino, Adonis (Anonim, XVII wiek)
 Costanza Monti, Pochodzenie Róży
 Luis de Góngora y Argote, Bajka o Polifemie i Galatei
 Diego de Hojeda, Chrystiada
 Bernardo de Balbuena, Bernardo
 Alonso de Ercilla y Zúñiga, Araukana (Czesław Ratka)
 Juan de la Cueva, Conquista de la Bética
 Luís de Camões, Luzjady (Zofia Trzeszczkowska, Ireneusz Kania)
 Francisco de Sá de Meneses, Malakka zdobyta
 Gabriel Pereira de Castro, Ulisseja, czyli założenie Lizbony
 Vasco Mouzinho de Quevedo, Alfons Afrykański
 Brás Garcia de Mascarenhas, Viriato Trágico
 António de Sousa de Macedo, Ulissipo
 Martín del Barco Centenera, La Argentina 
 José de Santa Rita Durão, Caramuru (epos)
 Antonio Goncalves Teixeira de Souza, A independecia do Brasil
 Samuel Daniel, Wojny domowe
 Michael Drayton, The Barons' Wars
 Thomas Heywood, Troja brytyjska
 Emilia Lanier, Salve Deus rex Judaeorum
 Samuel Twardowski, Dafnis
 Stanisław Herakliusz Lubomirski, Tobiasz wyzwolony
 Wespazjan Kochowski, Dzieło boskie
 Jan Andrzej Morsztyn, Psyche
 Wacław Potocki, Judyta
 Ignacy Krasicki, Wojna chocimska
 Ignacy Krasicki, Myszeida
 Ignacy Krasicki, Monachomachia
 Ignacy Krasicki, Antymonachomachia
 Michał Hieronim Juszyński, Asketomorja
 Rajmund Korsak, Bibejda
 Józef Franciszek Królikowski, Suflerois
 Juliusz Słowacki, Beniowski
 Juliusz Słowacki, Król Duch
 Cyprian Kamil Norwid, Asunta
 Dyzma Bończa-Tomaszewski, Jagiellonida
 Włodzimierz Stebelski, Roman Zero
 Stanisław Wyspiański, Bolesław Śmiały
 Stanisław Wyspiański, Kazimierz Wielki
 Lucjan Rydel, Procesja
 George Gordon Byron, Beppo
 George Gordon Byron, Don Juan (Edward Porębowicz)
 France Prešeren, Chrzest nad Sawicą (Marian Piechal)
 Esaias Tegnér, Saga o Frithjofie (fragmenty)
 Eino Leino, Pieśni księcia Jana i Katarzyny Jagiellonki.
 Maria Konopnicka, Pan Balcer w Brazylii
 Paul Heyse, Dziecię wieszczek (Maria Konopnicka)
 Aleksander Puszkin, Domek w Kołomnie

Bibliografia 
 Beata Baczyńska, Historia literatury hiszpańskiej, Warszawa 2014.
 Wiktor Jarosław Darasz, Mały przewodnik po wierszu polskim, Kraków 2003.
 Józef Heistein, Historia literatury włoskiej. Zarys, Wrocław 1979.
 Historia literatury polskiej, red. Luigi Marinelli, Wrocław 2009.
 Janina Klave, Historia literatury portugalskiej, Wrocław 1985.
 Zdzisława Kopczyńska, Polska strofa oktawowa, Pamiętnik Literacki, 2/63. 
 Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1984.
 Luigi Marinelli, Polski Adon, Izabelin 1997.
 Przemysław Mroczkowski, Historia literatury angielskiej. Zarys, Wrocław 1981.
 Polska epopeja klasycystyczna. Antologia. Wybór, opracowanie, wstęp, Roman Dąbrowski, Kraków 2001.
 Polski poemat heroikomiczny późnego oświecenia. Antologia. Wybór, opracowanie, wstęp, Roman Dąbrowski, Kraków 2007.
 Walerian Preisner, Luigi Pulci i jego „Morgante”, Toruń 1966.
 Lucylla Pszczołowska, Wiersz polski. Zarys historyczny, Wrocław 1997.
 Strofika. Red. Maria Renata Mayenowa, Wrocław 1964. 
 Maria Strzałkowa, Historia literatury hiszpańskiej, Wrocław 1966.
 Kazimierz Wóycicki, Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego, Warszawa 1960.
 Krzysztof Żaboklicki, Historia literatury włoskiej, Warszawa 2008.

Przypisy 

Metryka i wersyfikacja
Eposy